Роман Семёнович (ум. после 1402) — князь Новосильский, по основанной на родословных традиционной версии младший сын князя Семёна Михайловича Глуховского либо, по версии Квашнина-Самарина Н. Д., его правнук. Роман был союзником московских князей, его армия участвовала в Куликовской битве. По сообщениям родословных, Роман перенёс столицу Новосильского княжества в Одоев. От трёх сыновей Романа пошли роды князей Белёвских, Воротынских и Одоевских.

Биография 
После смерти своего бездетного старшего брата князя Ивана Семёновича Новосильского Роман Семёнович занял княжеский престол в Новосиле. Произошло это, вероятно, к началу 1370 годов.

Впервые достоверно Роман упоминается в 1375 году, когда он со своей дружиной участвовал в походе коалиции русских князей под предводительством Дмитрия Донского против мятежного великого князя Михаила Александровича Тверского. В том же году ордынское войско разорило Новосиль, после чего Роман, согласно сообщениям родословной, перебрался в Одоев, хотя достоверно Одоев как столица княжества упоминается только в 1407 году, когда «Литва повоеваша землю Новосилскую и град Одоевь огнём попалиша».

Согласно Ермолинской летописи, в 1380 году армия князя Романа Новосильского в составе русской рати под командованием великого князя московского Дмитрия Ивановича Донского участвовала в Куликовской битве против Мамая, фактического правителя Золотой Орды. В это же время великий князь литовский Ягайло, выступивший с литовско-русской ратью на помощь Мамаю, дошёл до Одоева, где узнал о поражении своего союзника в битве.

В 1385 году князь Роман Новосильский участвовал в неудачном походе московской рати под командованием князя Владимира Андреевича Серпуховского против великого князя рязанского Олега Ивановича.

Князь Роман Семёнович Новосильский последний раз упоминается в 1402 году в мирном договоре великого князя московского Василия Дмитриевича с великим князем рязанским Фёдором Ольговичем.

Имя Романа упоминается в Любецком синодике в списке черниговского архиепископа Филарета Гумилевского, причём там упоминается, что Роман принял монашеский постриг (вероятно, перед смертью). Существует легенда, что именно Роман основал Лихвинский Покровский Добрый монастырь.

В летописях Роман упоминается с титулом «князь Новосильский». Однако, когда князья Одоевские в XVI веке подали свою родословную роспись, они указали Романа с титулом князя Одоевского. По мнению исследователей, эта подмена титула была необходима князьям Одоевским для обоснования своего происхождения от Романа. С титулом князя Одоевского Роман попал в ряд родословцев — в частности, в Румянцевский и Государев, однако во многих других родословцах (в Летописном, Патриаршей редакции, редакции начала XVII века) титул князя Новосильского у Романа был сохранён. В результате князь П. В. Долгоруков в своей «Родословной книге» смешал у Романа оба титула, назвав его князем Новосильским и Одоевским.

По мнению польского историка С. М. Кучиньского, после смерти Романа единое Новосильско-Одоевское княжество перестало существовать, распавшись на уделы, однако против этой точки зрения выступают некоторые современные историки, указывая на то, что в начале XV века новосильские князья ещё в 1427 сохраняли родовое единство.

Брак и дети 
Имя жены Романа неизвестно. Сведения о детях Романа противоречивы. В родословных у него показано трое сыновей:
 Василий Романович, князь новосильский, родоначальник князей Белёвских
 Лев Романович, князь новосильский, родоначальник князей Воротынских
 Юрий Романович Чёрный, князь новосильский, родоначальник князей Одоевских

Однако ряд исследователей добавили Роману ещё троих сыновей, существование которых сомнительно:
 Даниил Романович
 Семён Романович
 Степан Романович

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Князья новосильские
Одоевские
Правители Европы XIV века
Правители Европы XV века
Рюриковичи по алфавиту
Новосильские